Ozaze-Zühara (en francès i oficialment Ossas-Suhare) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Mendikota i Idauze-Mendi al nord, Zalgize-Doneztebe al nord-est, Iruri a l'est, Altzürükü a l'oest, Aloze-Ziboze-Onizegaine al sud-est i Gamere-Zihiga al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa